The Right to Labor – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
The Right to Labor – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Yankee Film Company